Miejscowości w Polsce
 Parcela Północna – część wsi Mierzyce w woj. łódzkim w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Parcela Północna – część wsi Imbramowice w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż